Di seguito una lista di asteroidi dal numero 339001 al 340000 con data di scoperta e scopritore.

339001-339100 

|-
|339001 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339015 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339016 - ||  ||  || NEAT
|-
|339017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339019 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339029 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339034 - ||  ||  || NEAT
|-
|339035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339037 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|339038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339041 - ||  ||  || NEAT
|-
|339042 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339045 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339046 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339047 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339050 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|339051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339052 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|339053 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339056 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|339057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339058 - ||  ||  || NEAT
|-
|339059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339061 - ||  ||  || NEAT
|-
|339062 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339065 - ||  ||  || NEAT
|-
|339066 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339070 - ||  ||  || NEAT
|-
|339071 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|339072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339073 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339081 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339088 - ||  ||  || Needville
|-
|339089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339090 - ||  ||  || NEAT
|-
|339091 - ||  ||  || NEAT
|-
|339092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339099 - ||  ||  || NEAT
|-
|339100 - ||  ||  || LINEAR
|}

339101-339200 

|-
|339101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339121 - ||  ||  || Pittichova, J., Bedient, J.
|-
|339122 - ||  ||  || NEAT
|-
|339123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339127 - ||  ||  || NEAT
|-
|339128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339133 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339134 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339135 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339141 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|339142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339161 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339163 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339164 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339165 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339167 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339178 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339179 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339199 - ||  ||  || NEAT
|-
|339200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

339201-339300 

|-
|339201 - ||  ||  || NEAT
|-
|339202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339218 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339223 Stongemorin ||  ||  || Jarnac
|-
|339224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339225 - ||  ||  || NEAT
|-
|339226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339241 - ||  ||  || NEAT
|-
|339242 - ||  ||  || NEAT
|-
|339243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339244 - ||  ||  || CSS
|-
|339245 - ||  ||  || CSS
|-
|339246 - ||  ||  || NEAT
|-
|339247 - ||  ||  || NEAT
|-
|339248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339251 - ||  ||  || NEAT
|-
|339252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339253 - ||  ||  || CSS
|-
|339254 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339255 - ||  ||  || NEAT
|-
|339256 - ||  ||  || CSS
|-
|339257 - ||  ||  || CSS
|-
|339258 - ||  ||  || CSS
|-
|339259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339261 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|339262 - ||  ||  || CSS
|-
|339263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339265 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339266 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339268 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339269 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339271 - ||  ||  || NEAT
|-
|339272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339273 - ||  ||  || CSS
|-
|339274 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|339275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339277 - ||  ||  || CSS
|-
|339278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339281 - ||  ||  || CSS
|-
|339282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339288 - ||  ||  || CSS
|-
|339289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339294 - ||  ||  || CSS
|-
|339295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339300 - ||  ||  || LINEAR
|}

339301-339400 

|-
|339301 - ||  ||  || CSS
|-
|339302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339312 - ||  ||  || CSS
|-
|339313 - ||  ||  || CSS
|-
|339314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339316 - ||  ||  || NEAT
|-
|339317 - ||  ||  || CSS
|-
|339318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339328 - ||  ||  || CSS
|-
|339329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339331 - ||  ||  || CSS
|-
|339332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339341 - ||  ||  || CSS
|-
|339342 - ||  ||  || CSS
|-
|339343 - ||  ||  || CSS
|-
|339344 - ||  ||  || CSS
|-
|339345 - ||  ||  || CSS
|-
|339346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339347 - ||  ||  || CSS
|-
|339348 - ||  ||  || CSS
|-
|339349 - ||  ||  || CSS
|-
|339350 - ||  ||  || CSS
|-
|339351 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|339352 - ||  ||  || CSS
|-
|339353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339356 - ||  ||  || CSS
|-
|339357 - ||  ||  || CSS
|-
|339358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339361 - ||  ||  || CSS
|-
|339362 - ||  ||  || CSS
|-
|339363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339371 - ||  ||  || CSS
|-
|339372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339384 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|339385 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|339386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339393 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|339394 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|339395 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|339396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339397 - ||  ||  || CSS
|-
|339398 - ||  ||  || CSS
|-
|339399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

339401-339500 

|-
|339401 - ||  ||  || NEAT
|-
|339402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339404 - ||  ||  || CSS
|-
|339405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339412 - ||  ||  || CSS
|-
|339413 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339416 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|339417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339420 - ||  ||  || CSS
|-
|339421 - ||  ||  || CSS
|-
|339422 - ||  ||  || CSS
|-
|339423 - ||  ||  || CSS
|-
|339424 - ||  ||  || CSS
|-
|339425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339426 - ||  ||  || CSS
|-
|339427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339430 - ||  ||  || CSS
|-
|339431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339436 - ||  ||  || CSS
|-
|339437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339438 - ||  ||  || CSS
|-
|339439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339441 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339462 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339466 - ||  ||  || CSS
|-
|339467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339468 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339470 - ||  ||  || CSS
|-
|339471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339477 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|339478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339479 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|339480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339482 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|339483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339484 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339486 Raimeux ||  ||  || Ory, M.
|-
|339487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339495 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

339501-339600 

|-
|339501 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339503 - ||  ||  || Jarnac
|-
|339504 - ||  ||  || NEAT
|-
|339505 - ||  ||  || NEAT
|-
|339506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339513 - ||  ||  || CSS
|-
|339514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339532 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339533 - ||  ||  || CSS
|-
|339534 - ||  ||  || NEAT
|-
|339535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339549 - ||  ||  || NEAT
|-
|339550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339555 - ||  ||  || CSS
|-
|339556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339558 - ||  ||  || CSS
|-
|339559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339563 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|339564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339580 - ||  ||  || NEAT
|-
|339581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339583 - ||  ||  || CSS
|-
|339584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339586 - ||  ||  || NEAT
|-
|339587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339590 - ||  ||  || NEAT
|-
|339591 - ||  ||  || NEAT
|-
|339592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339596 - ||  ||  || NEAT
|-
|339597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

339601-339700 

|-
|339601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339606 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339607 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|339608 - ||  ||  || NEAT
|-
|339609 - ||  ||  || NEAT
|-
|339610 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339611 - ||  ||  || NEAT
|-
|339612 - ||  ||  || NEAT
|-
|339613 - ||  ||  || NEAT
|-
|339614 - ||  ||  || NEAT
|-
|339615 - ||  ||  || NEAT
|-
|339616 - ||  ||  || NEAT
|-
|339617 - ||  ||  || NEAT
|-
|339618 - ||  ||  || NEAT
|-
|339619 - ||  ||  || NEAT
|-
|339620 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339621 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|339622 - ||  ||  || NEAT
|-
|339623 - ||  ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
|339624 - ||  ||  || NEAT
|-
|339625 - ||  ||  || NEAT
|-
|339626 - ||  ||  || NEAT
|-
|339627 - ||  ||  || NEAT
|-
|339628 - ||  ||  || NEAT
|-
|339629 - ||  ||  || NEAT
|-
|339630 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339631 - ||  ||  || NEAT
|-
|339632 - ||  ||  || NEAT
|-
|339633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339635 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|339636 - ||  ||  || Needville
|-
|339637 - ||  ||  || NEAT
|-
|339638 - ||  ||  || NEAT
|-
|339639 - ||  ||  || NEAT
|-
|339640 - ||  ||  || NEAT
|-
|339641 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339642 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339643 - ||  ||  || NEAT
|-
|339644 - ||  ||  || NEAT
|-
|339645 - ||  ||  || NEAT
|-
|339646 - ||  ||  || NEAT
|-
|339647 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339650 - ||  ||  || Jarnac
|-
|339651 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339653 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339655 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339658 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339661 - ||  ||  || NEAT
|-
|339662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339664 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339665 - ||  ||  || NEAT
|-
|339666 - ||  ||  || NEAT
|-
|339667 - ||  ||  || NEAT
|-
|339668 - ||  ||  || NEAT
|-
|339669 - ||  ||  || NEAT
|-
|339670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339675 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339676 - ||  ||  || NEAT
|-
|339677 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339678 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339680 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339681 - ||  ||  || NEAT
|-
|339682 - ||  ||  || CINEOS
|-
|339683 - ||  ||  || NEAT
|-
|339684 - ||  ||  || NEAT
|-
|339685 - ||  ||  || NEAT
|-
|339686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339689 - ||  ||  || NEAT
|-
|339690 - ||  ||  || NEAT
|-
|339691 - ||  ||  || NEAT
|-
|339692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339694 - ||  ||  || NEAT
|-
|339695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339696 - ||  ||  || NEAT
|-
|339697 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|339698 - ||  ||  || NEAT
|-
|339699 - ||  ||  || NEAT
|-
|339700 - ||  ||  || LONEOS
|}

339701-339800 

|-
|339701 - ||  ||  || Altschwendt
|-
|339702 - ||  ||  || NEAT
|-
|339703 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339704 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339705 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|339706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339707 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339711 - ||  ||  || CSS
|-
|339712 - ||  ||  || Hutsebaut, R.
|-
|339713 - ||  ||  || NEAT
|-
|339714 - ||  ||  || CSS
|-
|339715 - ||  ||  || CSS
|-
|339716 - ||  ||  || CSS
|-
|339717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339719 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|339720 - ||  ||  || CSS
|-
|339721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339752 - ||  ||  || NEAT
|-
|339753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339764 - ||  ||  || NEAT
|-
|339765 - ||  ||  || NEAT
|-
|339766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339768 - ||  ||  || NEAT
|-
|339769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339771 - ||  ||  || NEAT
|-
|339772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339775 - ||  ||  || NEAT
|-
|339776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339792 - ||  ||  || NEAT
|-
|339793 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

339801-339900 

|-
|339801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339803 - ||  ||  || NEAT
|-
|339804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339805 - ||  ||  || NEAT
|-
|339806 - ||  ||  || NEAT
|-
|339807 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339810 - ||  ||  || CSS
|-
|339811 - ||  ||  || CSS
|-
|339812 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339813 - ||  ||  || NEAT
|-
|339814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339828 - ||  ||  || NEAT
|-
|339829 - ||  ||  || NEAT
|-
|339830 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|339831 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339834 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|339835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339840 - ||  ||  || CSS
|-
|339841 - ||  ||  || CSS
|-
|339842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339843 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339845 - ||  ||  || CSS
|-
|339846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339853 - ||  ||  || CSS
|-
|339854 - ||  ||  || CSS
|-
|339855 Kedainiai||  ||  || Moletai
|-
|339856 - ||  ||  || CSS
|-
|339857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339860 - ||  ||  || NEAT
|-
|339861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339863 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339871 - ||  ||  || CSS
|-
|339872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339873 - ||  ||  || CSS
|-
|339874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339878 - ||  ||  || CSS
|-
|339879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339899 - ||  ||  || CSS
|-
|339900 - ||  ||  || CSS
|}

339901-340000 

|-
|339901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339903 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|339904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339907 - ||  ||  || CSS
|-
|339908 - ||  ||  || CSS
|-
|339909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339910 - ||  ||  || CSS
|-
|339911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339917 - ||  ||  || NEAT
|-
|339918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339920 - ||  ||  || CSS
|-
|339921 - ||  ||  || CSS
|-
|339922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339923 - ||  ||  || CSS
|-
|339924 - ||  ||  || CSS
|-
|339925 - ||  ||  || CSS
|-
|339926 - ||  ||  || NEAT
|-
|339927 - ||  ||  || CSS
|-
|339928 - ||  ||  || CSS
|-
|339929 - ||  ||  || CSS
|-
|339930 - ||  ||  || CSS
|-
|339931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339934 - ||  ||  || NEAT
|-
|339935 - ||  ||  || CSS
|-
|339936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339944 - ||  ||  || CSS
|-
|339945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339951 - ||  ||  || CSS
|-
|339952 - ||  ||  || CSS
|-
|339953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339956 - ||  ||  || CSS
|-
|339957 - ||  ||  || LONEOS
|-
|339958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339965 - ||  ||  || NEAT
|-
|339966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339971 - ||  ||  || NEAT
|-
|339972 - ||  ||  || NEAT
|-
|339973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|339974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339986 - ||  ||  || CSS
|-
|339987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|339988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339993 - ||  ||  || CSS
|-
|339994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|339999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|340000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0339001